King’s Castle steht für:

 King’s Castle (Ardglass), Burg in Ardglass, County Down, Nordirland
 King’s Castle (Wells), Siedlung aus der Eisenzeit in Somerset, England
 King’s Castle (Wiveliscombe), neusteinzeitliche Wallburg in Somerset, England
 King’s Castle, anderer Name für Castle Islands Fortifications, englische Festung auf Bermuda 
 The King’s Castle, Sammlung zu Elvis Presley im Parkes Shire Council, New South Wales, Australien